Cino Bozzetti – pittore italiano
 Giuseppe Bozzetti – religioso italiano
 Pier Bozzetti (detto Miko) – cantante italiano
 Roberto Bozzetti – musicista italiano
 Romeo Bozzetti – garibaldino italiano